Цельмер - фамилия:

 Цельмер, Валентин Дмитриевич (1904—1970) — советский художник и иллюстратор.
 Цельмер, Ольга Валентиновна (род. 1944) — советская художница, дочь В. Д. Цельмера.

См. также 
 Цельман
 Целминьш